Velocità limite in fluidodinamica (in particolare velocità terminale di caduta e velocità terminale di risalita)
 Velocità limite intendendo la velocità della luce
 Velocità limite in missilistica